Пабло Сарникки (; ) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (1994).

В составе сборной Аргентины участник пяти Олимпиад (1992—1996, 2002 и 2006). На 31-й Олимпиаде (1994) в Москве показал второй результат на своей доске.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Аргентины